DRM kan syfta på: 

 DRM – ett system för digitalradio, se Digital Radio Mondiale
 DRM – en samlingsbeteckning för ett flertal olika tekniker som har till mål att från utgivarens perspektiv kontrollera spridning och användning av digitalt material, se Digital Rights Management 
 DRM – militant nätverk för djurs rättigheter, se Djurrättsmilisen
 DRM – den valuta som användes i Tyskland fram till 1948, se Riksmark